Pablo G. Lorentz (1835-1881) — botânico alemão 
 Hendrik Lorentz (1853-1928) — físico neerlandês, Nobel de Física
 Lorentz Eichstadt (1596-1660) — matemático  e  astrônomo alemão